OBJ peut faire référence à :
Objet 3D (format de fichier), un format de fichier contenant la description d'une géométrie 3D.
Odell Beckham Jr., un joueur de football américain né en 1992.